Il singolare del torneo di tennis Legg Mason Tennis Classic 1993, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Amos Mansdorf che ha battuto in finale Todd Martin 7-6, 7-5.

Teste di serie 

 Ivan Lendl (secondo turno)
 Petr Korda (quarti di finale)
 MaliVai Washington (quarti di finale)
 Henrik Holm (secondo turno)
 Aleksandr Volkov (secondo turno)
 Andre Agassi (terzo turno)
 Todd Martin (finale)
 Amos Mansdorf (Campione)

 Brad Gilbert (primo turno)
 Christian Bergström (primo turno)
 Amos Mansdorf (semifinali)
 Brett Steven (primo turno)
 Derrick Rostagno (secondo turno)
 Jaime Yzaga (secondo turno)
 Jakob Hlasek (terzo turno)
 Shūzō Matsuoka (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Legg Mason Tennis Classic 1993